Murta (planta), planta de la família de les mirtàcies
 Murta (licor), licor tradicional a Còrsega i Sardenya
 Murta (revista), revista literària valenciana (1931-1932)
 Murta de Brabant, arbust del gènere Myrica
 Murta del Sàhara, planta endèmica del centre del Sàhara
 La Murta, partida del terme de Xaló
 Monestir de la Murta, monestir jerònim en el terme d'Alzira
 Serra de la Murta, serra del terme d'Alzira
 Vall de la Murta, vall del terme d'Alzira

Pàgines de desambiguació